Может означать:
 Белгородская епархия (устар.)
 Белоградская и Бендерская епархия
 Белградская епархия